Коротка — жіноча форма російського прізвища Короткий.

 Відомі носії 
 Коротка Анастасія Володимирівна (нар. 1985) — українська та російська телеведуча та актриса.
 Коротка Валентина Прокопівна (1924—2012) — Герой Соціалістичної Праці.
 Коротка Олена Вікторівна (нар. 1983) — українська шашистка, арбітр, тренер.
 Коротка Марія Федосіївна (нар. 1937) — передовик виробництва. Див. також 
 Коротка вулиця
 Короткі зустрічі
 Коротка програма

жіночі форми прізвищ